Regionalstraße steht für:

 Strada provinciale, Regionalstraße in Italien
 Regionalstraße (Ukraine), Regionalstraße in der Ukraine